Гарри Хьюз ():
 Хьюз, Гарри (1926—2019) — американский политик, 57-й губернатор Мэриленда (1979—1987).
  (1929—2013) — английский футболист.